Элекснет — первая в России сеть терминалов самообслуживания, с функциями денежных переводов, оплаты за товары и услуги.

На 1 января 2020 года компания представлена в 74 регионах России, количество собственных терминалов — более 3 тыс. Помимо оплаты через терминалы, возможна онлайн оплата на сайте компании.

Деятельность 
«Элекснет» является провайдером финансовых услуг, предоставляет круглосуточную возможность производить платежи, погашать кредиты в банках и зачислять средства на банковские счета, осуществлять денежные переводы, оплачивать товары и услуги. Терминалы устанавливаются в супермаркетах, магазинах, торговых и развлекательных центрах, на заправках, в отделениях банков и салонах сотовой связи. Большинство терминалов работает круглосуточно.

Все банковские операции осуществляются кредитной организацией АО НКО «Элекснет», которая действует с 1992 года, имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций.

История 
Группа компаний «Элекснет» основана в 2000 году.
 1 января 2001 года установлены первые терминалы оплаты сотовой связи в офисах «МТС» и «Билайн».
 В январе 2002 года установлен первый терминал за пределами Москвы — в Санкт-Петербурге.
 С мая 2003 года компания начинает сотрудничать с WebMoney — через терминалы можно пополнять свои R-кошельки.
 В 2005 году привлечены средства профессионального инвестора — скандинавского фонда прямых инвестиций Mint Capital.
 В этом же году появилась возможность через терминалы зачислить средства на любую карту Visa, выданную российским банком.
 2008 год — реализована возможность через терминалы пополнять транспортные карты ГУП «Мосгортранс»; внедрена технология чтения бесконтактных карт, которая может работать с любыми картами, оснащенными RFID-чипом.
 С 2011 года появился «Электронный кошелёк Элекснет».
 2012 год — отменены комиссии за пополнение мобильных телефонов через «Электронный кошелёк».
 2016 год — редизайн платежного сайта с применением адаптивной вёрстки.
 2017 год — компания «Элекснет» стала частью нефтегазового холдинга, что позволило усилить присутствие на автозаправках, создать АЗС самообслуживания. Также была подтверждена сертификация безопасности данных PCI DSS.
 2018 год — терминалы «Элекснет» установлены на всех автозаправках «Роснефть» и BP в Москве и Московской области. Расширился перечень банков-партнёров, компания стала членом платёжной системы МИР.

Примечания